Moara ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Moara (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Moara (Prahova), Dorf im Kreis Prahova